Le Championnat de squash du British Open féminin 2017 est l'édition 2017 du British Open qui se déroule au KC Stadium à Kingston upon Hull du 21 au 26 mars 2017. Cette finale 100% anglaise (la première depuis 1991) est remportée par Laura Massaro qui remporte son deuxième titre British Open en battant Sarah-Jane Perry. Pour la première fois de l'histoire du tournoi, la dotation de  de l'épreuve féminine est égale à celle de l'épreuve masculine.

Le tableau comporte 32 joueuses dont 16 têtes de série et 8 joueuses qualifiées. Une wild card est octroyée à Fiona Moverley. L'Égyptienne Nada Abbas, âgée de 16 ans, crée une énorme surprise en battant au premier tour Nouran Gohar, finaliste de l'édition précédente et double championne du monde junior en titre. En quart de finale, la Française Camille Serme s'incline face à la légende Nicol David pour la  fois d'affilée.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de , identique à celle de l'épreuve masculine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open masculin 2017
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Fiche tournoi PSA

féminin 2017
Compétition de squash à Kingston upon Hull
Sport en Angleterre en 2017
Sport en mars 2017
PSA World Series 2017